L'édition masculine 2015 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve en simple, Bob et Mike Bryan celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
Roger Federer décide de ne pas participer au tournoi pour alléger son programme

On note les forfaits des Français Richard Gasquet (souffrant du dos) et Julien Benneteau (blessé aux adducteurs), de l'Australien Nick Kyrgios (s'étant blessé à la cheville droite à Indian Wells), de l'Italien Andreas Seppi, du Tchèque Radek Štěpánek, de l'Allemand Philipp Kohlschreiber, du Croate Marin Čilić et de l'Américain Mardy Fish, qui avait fait son retour à Indian Wells après de graves problèmes cardiaques.

Pendant le tournoi 
À la surprise générale, Rafael Nadal est battu au troisième tour par son compatriote Fernando Verdasco. Il s'agit, en effet, de sa  en 15 confrontations face à ce dernier. Il n'avait plus connu une sortie aussi précoce dans ce tournoi depuis 2006 contre Carlos Moyà.

La victoire d'Andy Murray en huitième de finale contre Kevin Anderson lui permet de devenir le  en activité à atteindre le chiffre de  en carrière sur le circuit ATP.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Andy Murray. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale Vasek Pospisil et Jack Sock. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Déjà titré à Indian Wells, Novak Djokovic devient le  de l'histoire à réaliser trois fois le doublé Indian Wells - Miami après 2011 et 2014.

Les frères Bob et Mike Bryan améliorent leur record dans la catégorie avec un  en Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2015) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Tennis masculin en 2015
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en mars 2015
Tennis en avril 2015
Sport en Floride en 2015
Sport aux États-Unis en mars 2015
Sport aux États-Unis en avril 2015